D. Luís de Almeida ou D. Luís de Almeida Portugal, 1º conde de Avintes, governador do Rio de Janeiro.
 D. Luís de Almeida Portugal, 3º conde de Avintes
 D. Luís de Almeida Portugal, alcaide de Borba.
 D. Luís de Almeida Portugal, 2° Marquês do Lavradio, que também governou o Rio de Janeiro.
 D. Luís de Almeida Portugal Eça Mascarenhas Silva e Lancastre (1787 — 1712), 7° conde de Avintes e 4° marquês de Lavradio.

Desambiguações de antropônimos